О́уэн Ка́ннингем Уи́лсон (, род. 18 ноября 1968, Даллас, Техас) — американский актер. Он долгое время сотрудничал с режиссером Уэсом Андерсоном, с которым он делил авторские и актерские титры к фильмам "Бутылочная ракета" (1996), "Академия Рашмор" (1998) и "Семейка Тененбаум" (2001), последний из которых принес ему номинацию на премию "Оскар" и премию BAFTA за лучший сценарий. Он также появился в фильме Андерсона "Водная жизнь Стива Зиссу" (2004), "Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники" (2007), "Бесподобный мистер Фокс" (2009), "Отель "Гранд Будапешт"" (2014) и "Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»" (2021). Оуэн также снялся в романтической комедии Вуди Аллена "Полночь в Париже" (2011) в роли неудовлетворенного сценариста Джила Пендера, роль, которая принесла ему номинацию на премию "Золотой глобус". В 2014 году он появился в фильме Пола Томаса Андерсона "Врожденный порок" и Питера Богдановича "Мисс Переполох".

Оуэн также известен своей карьерой экранного комика и , которая включала главные роли в таких комедиях, как "Образцовый самец" (2001), "Старски и Хатч" (2004), "Незваные гости" (2005), "Он, я и его друзья" (2006), "Как знать..." (2010), "Большой год" (2011) и "Кадры" (2013). Он также известен по семейным фильмам "Марли и я" (2008) и серии фильмов "Ночь в музее" (2005-2014). Он озвучивает Молнию Маккуина в серии фильмов "Тачки" (2006– настоящее время), заглавного персонажа в "Мармадюк" (2010) и Реджи в "Индюки: Назад в будущее" (2013). Он играет главную роль Мобиуса М. Мобиуса в сериале Marvel Cinematic Universe "Локи" (2021 – настоящее время), транслируемом на Disney+.

Награды Оуэна включают номинацию на "Оскар" и BAFTA за лучший оригинальный сценарий (за "Семейка Тененбаум"), "Золотой глобус" и две номинации на премию SAG за актерскую игру (за "Полночь в Париже" и "Отель "Гранд Будапешт""), а также премию "Независимый дух" (за "Врожденный порок").

Ранняя жизнь
Оуэн родился в Далласе, был средним ребенком в семье трех сыновей фотографа  (родилась в 1939 году) и Роберта Эндрю Уилсона (1941-2017), руководителя отдела рекламы и оператора общественной телевизионной станции. Его братья  и Люк тоже актеры. Родители Уилсона ирландского происхождения. Он учился в , среди других школ. Позже он поступил в Техасский университет в Остине, где получил степень бакалавра искусств по английскому языку, но не окончил его. Во время учебы в колледже он познакомился и был соседом по комнате с режиссером и частым соавтором Уэсом Андерсоном.

Карьера

1990 - е годы
После своего дебюта в кино в фильме "Бутылочная ракета" (1996) Оуэн в соавторстве с Уэсом Андерсоном написал сценарий для двух следующих режиссерских фильмов Андерсона "Академия Рашмор" и "Семейка Тененбаум", за которые они получили номинацию на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Хотя Оуэн не снимался в "Академии Рашмор", он ненадолго появляется на фотографии в фильме. Затем Оуэн получил роль в фильме "Кабельщик" режиссера Бена Стиллера, раннего поклонника "Бутылочной ракеты". После появления во второстепенных ролях в таких боевиках, как "Анаконда" и "Армагеддон", а также в фильме ужасов "Призрак дома на холме" Оуэн появился в двух драматических ролях: второстепенная роль в фильме "", в котором Стиллер сыграл сценариста-наркомана на телевидении; и главная роль (в роли серийного убийцы) в фильме "", в котором его будущая подруга, певица Шерил Кроу, принимала участие.

2000 - е годы

Оуэн снялся в 2000 году в комедийном боевике "Шанхайский полдень" вместе с Джеки Чаном. Фильм собрал в мировом прокате почти 100 миллионов долларов. Его слава продолжала расти после того, как он снялся вместе с Беном Стиллером и Уиллом Ферреллом в фильме 2001 года "Образцовый самец". Сообщается, что Джин Хэкман обратил внимание на выступление Оуэна в "Шанхайском полдне" и порекомендовал актеру сняться в боевике 2001 года "В тылу врага". Также в 2001 году Оуэн и Андерсон сотрудничали над своим третьим фильмом "Семейка Тененбаум", имевшим финансовый успех и успех у критиков. Фильм принес команде сценаристов номинацию на премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий.

Оуэн вернулся к жанру дружеской комедии в 2002 году с остросюжетной комедией "Обмануть всех" с Эдди Мерфи в главной роли. Широкоэкранный  не имел хороших кассовых сборов. Он снялся в эпизодической роли в клипе , "Yeah Right!" в 2003 году. Затем он воссоединился с Чаном, чтобы снять "Шанхайских рыцарей" (2003), и снялся в фильме-ремейке телесериала 1970-х годов "Старски и Хатч" (2004). Из-за своего плотного актерского графика и продолжающегося синусита Оуэн не смог сотрудничать со сценарием четвертого полнометражного фильма Уэса Андерсона "Водная жизнь Стива Зиссу". Фильм 2004 года в конечном счете был написан в соавторстве с режиссером Ноа Баумбахом. Однако Оуэн действительно снялся в фильме в роли потенциального сына Билла Мюррея, Неда Плимптона; эта роль была написана специально для него. В 2004 году он и его брат Люк сыграли братьев Райт в фильме 2004 года "Вокруг света за 80 дней". Говорят, что Оуэн участвует в продолжении "Шанхайских рыцарей", что ознаменует его третье сотрудничество с Джеки Чаном.

Оуэн был партнером Винса Вона в комедийном фильме 2005 года "Незваные гости", который только в США собрал более 200 миллионов долларов. Также в 2005 году Оуэн сотрудничал со своими братьями в фильме "", написанном Люком и поставленном режиссерами Люком и Эндрю. В 2006 году Оуэн озвучил Молнию Маккуин в фильме Disney / Pixar "Тачки", снялся в фильме "Он, я и его друзья" с Кейт Хадсон и появился со Стиллером в "Ночь в музее" в роли ковбоя Джедедайи.

Оуэн снялся с Беном Стиллером в двенадцати фильмах, включая "Кабельщик" (1996), "Вечная полночь" (1998), "Знакомство с родителями" (2000), "Образцовый самец" (2001), "Королевские Тененбаумы" (2001), "Старски и Хатч" (2004), "Знакомство с Факерами" (2004), "Ночь в Музее" (2006) и продолжения "Ночь в музее 2" (2009), "Знакомство с Факерами 2" (2010), "Ночь в музее: Секрет гробницы" (2014) и "Образцовый самец 2" (2016).

Оуэн снялся в другом фильме Уэса Андерсона "Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники", который был показан на 45-м ежегодном Нью-Йоркском кинофестивале, Венецианском кинофестивале, и вышел в прокат 30 сентября 2007 года. В нем снимаются Джейсон Шварцман и Эдриен Броуди. "Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники" был выбран для выпуска на DVD и Blu-ray компанией Criterion Collection в октябре 2010 года. Затем Оуэн снялся в комедии Джадда Апатоу "Школа выживания", которая вышла на экраны в марте 2008 года. Он появился в экранизации бестселлера Джона Грогана "Марли и я" (2008) с Дженнифер Энистон в главной роли.

Он озвучил чокнутого тренера Скипа в фантастическом фильме Уэса Андерсона "Бесподобный мистер Фокс". Он снялся в фильме "Большой год", экранизации книги Марка Обмашика "Большой год: повесть о человеке, природе и одержимости птицами". Фильм был выпущен в октябре 2011 года компанией 20th Century Fox, в нем снялись Джек Блэк, Джобет Уильямс, Стив Мартин и Рашида Джонс.

Оуэн является членом комедийного актерского братства, в просторечии известного как Frat Pack. Оуэн появился в качестве гостя в комедийном сериале NBC "Сообщество" вместе с другим членом Frat Pack Джеком Блэком.

2010 - е годы

В 2011 году Оуэн снялся в роли ностальгирующего писателя в романтической комедии "Полночь в Париже", написанной и поставленной режиссером Вуди Алленом. Премьера фильма состоялась на 64-м Каннском кинофестивале и получила признание критиков. Оуэн получил премию "Золотой глобус" за свое выступление. Фильм стал самым кассовым фильмом Аллена на сегодняшний день, а также был хорошо принят критиками.

Оуэн вернулся озвучивать Маккуина в "Тачки 2". В марте 2012 года Оуэн был подписан на главную роль в триллере Джона Эрика Даудла "Переворот", позже переименованном в "Выхода нет", в котором он сыграл роль отца американской семьи, которая переезжает в Юго-Восточную Азию, но оказывается втянутой в волну насилия повстанцев, захлестнувшую город. Фильм вышел на экраны только в 2015 году и стал возвращением Оуэна к жанру экшена впервые со времен "В тылу врага" в 2001 году. Он также озвучил индюшку Реджи в первом анимационном фильме  "Индюки: Назад в будущее".

В 2014 году Оуэн появился в нашумевшей комедии Уэса Андерсона "Отель "Гранд Будапешт"" и в экранизации книги Пола Томаса Андерсона "Врожденный порок". В 2015 году он снялся с Дженнифер Энистон в фильме Питера Богдановича "Мисс Переполох" и в боевике "Выхода нет" вместе с Лейк Белл и Пирсом Броснаном. Фильмы Оуэна собрали в прокате более 2,25 миллиарда долларов США внутри страны (Соединенные Штаты и Канада), в среднем по 75 миллионов долларов США за фильм. В 2017 году Оуэн снова озвучил Молнию Маккуина в "Тачки 3", сыграл отца из пригорода в драме "Чудо" и снялся вместе с Эдом Хелмсом в комедии "Кто наш папа, чувак?".

В ноябре 2017 года Оуэн стал лицом новой рекламной кампании британского ритейлера диванов  стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов. Он вернулся к работе с Sofology в 2019 году для второй рекламной кампании.

2020 - е годы
В 2021 году Оуэн снялся в комедийном фильме "" режиссера Майка Кэхилла вместе с Сальмой Хайек для . В 2021 году Оуэн также воссоединился с Уэсом Андерсоном для фильма "Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»", премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале 2021 года. и "Первый встречный" вместе с Дженнифер Лопес и режиссером Кэт Койро для Universal Pictures.

В настоящее время Оуэн играет главную роль в сериале Marvel Cinematic Universe "Локи" вместе с Томом Хиддлстоном на Disney+ в роли Мобиуса М. Мобиуса. Он также подписал контракт на главную роль в новой экранизации "Особняка с привидениями".

Личная жизнь
В августе 2007 года Оуэн предпринял попытку самоубийства и впоследствии лечился от депрессии в  и Медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе. Через несколько дней после госпитализации Оуэн отказался от своей роли в фильме "Солдаты неудачи", который был спродюсирован его другом и постоянным сотрудником Беном Стиллером и в котором он сыграл одну из главных ролей, и был заменен Мэттью Макконахи. Инцидент привел к большой нежелательной огласке для Оуэна, и с тех пор он с опаской дает интервью. Однако Оуэн рассказал о своей попытке самоубийства в статье для Esquire в 2021 году, спустя 14 лет и месяц после этого события. В статье Оуэн описал, как его старший брат Эндрю поддерживал его во время выздоровления.

В январе 2011 года у Оуэна и его тогдашней подруги Джейд Дуэлл родился сын. Оуэн и Джейд разорвали свои отношения позже в том же году. В январе 2014 года у него родился сын от Кэролайн Линдквист. В октябре 2018 года у него родился третий ребенок, дочь, от бывшей девушки Варуни Вонгсватт. Хотя Оуэн не имеет никаких отношений со своим третьим ребенком, он ежемесячно выплачивает алименты.

Избранная фильмография

Актёр

Продюсер

Сценарист

Примечания

Ссылки 
 Оуэн Уилсон на сайте People.com

Комики США
Выпускники Школы Святого Марка (Техас)
Выпускники Военного института Нью-Мексико
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа гуманитарных наук Техасского университета в Остине